Igarapeense – abitanti di Igarapé do Meio
Igarapeense – abitanti di Igarapé